Saint-Marc puede hacer referencia a:

En Canadá 
 Saint-Marc-des-Carrières, ciudad en la provincia de Quebec.

Comunas y poblaciones francesas 
 Saint-Marc, situada en la región de Auvernia, departamento de Cantal;
 Saint-Marc-à-Frongier, en la región de Lemosín, departamento de Creuse;
 Saint-Marc-à-Loubaud, en la región de Lemosín, departamento de Creuse;
 Saint-Marc-du-Cor, en la región de Centro, departamento de Loir y Cher;
 Saint-Marc-Jaumegarde, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Bocas del Ródano;
 Saint-Marc-la-Lande, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres;
 Saint-Marc-le-Blanc, en la región de Bretaña, departamento de Ille y Vilaine;
 Saint-Marc-sur-Couesnon, en la región de Bretaña, departamento de Ille y Vilaine;
 Saint-Marc-sur-Seine, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or;
 Boisleux-Saint-Marc, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais.